Секретан () — французская фамилия. Известные носители:
 Секретан, Луи (1758—1839) — швейцарский миколог.
 Секретан, Шарль (1815—1895) — швейцарский философ.
 Секретан, Эдуар (1848—1917) — швейцарский адвокат, журналист, политический и военный деятель.